Buchenau (Dautphetal), plaats in Duitse gemeente Dautphetal, deelstaat Hessen
 Buchenau (Eiterfeld), plaats in Duitse gemeente Eiterfeld, deelstaat Hessen
 Buchenau (Mihla), plaats in Verwaltungsgemeinschaft Mihla in Thüringen, Wartburgkreis
 Buchenau, stadsdeel van Fürstenfeldbruck, Beieren
 Buchenau, stadsdeel van Boppard, Rheinland-Pfalz
 Büchenau, plaats in Duitse gemeente Bruchsal, deelstaat Baden-Württemberg